RMS Mauretania je ime za več ladij družbe Cunard Line, obe pa sta bili poimenovani po starodavni rimski provinci na severozahodni afriški obali: 
 RMS Mauretania (1906), splovljena leta 1906 in upokojena leta 1934 (sestrska ladja Lusitanie),
 RMS Mauretania (1938), splovljena leta 1938 in upokojena leta 1965.